Physospermum giganteum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carlos Pau, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Physospermum giganteum ingår i släktet Physospermum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
giganteum